Beckham este un toponimic originar din limba engleză, dar și un nume de familie, ambele derivate din localitatea Beckham, Norfolk.

Se poate referi la:

Nume de familie
 Beckham (nume de familie), nume de familie originar din Anglia, plus o listă de oameni cu acest nume

Locuri
Beckham, Virginia, statul , Statele Unite ale Americii, comunitate neîncorporată
East Beckham, Norfolk, Anglia
West Beckham, Norfolk, Anglia
Comitatul Beckham, statul , Statele Unite ale Americii
Comitatul Beckham, statul , Statele Unite ale Americii

Alte utilizări
Bend It Like Beckham - Intoarce-o (Îndoaie-o) ca Beckham, film sportiv britanic de comedie
Beckham rule - Regula Beckham, regulă din Major League Soccer din Statele Unite ale Americii și Canada, referitoare la salariul unui jucător exceptat regulilor obișnuite

Vezi și
Beckingham Palace (Rowneybury House), un joc de masă care utilizează numele de familie al cuplului Victoria și David Beckham
Posh and Becks, poreclă adesea folosită în Marea Britanie pentru desemnarea cuplului Victoria și David Beckham

Referințe

Pagini de dezambiguizare referitoare la denumiri geografice